Der Rothmans Grand Prix 1991 war ein Snooker-Turnier der Saison 1991/92, das vom 12. bis 25. Oktober 1991 im Hexagon Theatre von Reading stattfand. Die südostenglische Stadt war Austragungsort seit den Anfängen des Turniers 1984.

Titelverteidiger Stephen Hendry konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen. Der Weltmeister und Weltranglistenerste besiegte Steve Davis, der selbst das Turnier schon dreimal gewonnen hatte. Mit dem 10:6-Erfolg im Finale zog Hendry mit ihm gleich.

Finalrunde 
64 Spieler traten zum Hauptturnier in Reading an. Die Top 32 der Weltrangliste waren gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich zuvor in der Qualifikation durchgesetzt hatten.

Finale

Qualifikation 
Nach der Öffnung der Profiturniere hatten sich 496 Spieler für den Grand Prix angemeldet. Für die 464 Teilnehmer ab Platz 33 der Weltrangliste wurden im Spätsommer 1991 7 Ausscheidungsrunden ausgetragen, bis 32 Spieler für das Hauptturnier übrig blieben. Sie trafen dann in Reading auf die Top 32.

Quellen

Weblinks 
 Stephen Hendry v Steve Davis - 1991 Grand Prix Final bei YouTube (Video)

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Reading